Эмма Мейсснер (, 30 октября 1866 — 20 ноября 1942) — шведская оперная певица (сопрано) и театральная актриса.

Биография 
Эмма Оливия Экстрём родилась в 1866 году в Карлстаде. Её родителями были Юхан Фредрик Экстрём и Анна Брита Петтерсон.

В 1881—1883 гг. она пела в хоре в Mindre teatern в Стокгольме. Свою первую роль она исполнила в опере Sjökadetten. В 1884—1885 гг. Эмма училась в стокгольмской консерватории, в дальнейшем училась у  и Сигне Хеббе.

После обучения Эмма в 1888—1889 гг. работала в Södra Teatern в Стокгольме. В 1890 году она исполнила роль Ям-Ям в опере «Микадо» в стокгольмском Vasateatern. В 1891 году она выступала вместе с Элизабет Йортберг как певица варьете в разных городах Европы в Норвегии, Дании, Великобритании, Германии. В дальнейшем она работала в Oscarsteatern. Здесь в 1907 году она сыграла главную роль в первой шведской постановке оперетты «Весёлая вдова» Франц, Легар. Всего Эмма участвовала более чем в ста различных постановках.

С 1903 года Эмма стала киноактрисой, сыграв роль в немом фильме «Лили». Всего она снялась в 15 кинолентах.

В 1894—1897 годах Эмма была замужем за казначеем Робертом Бергом. В 1899 году она стала женой Яльмара Мейсснера, до 1925 года работавшего в театрах  дирижёром, в Королевской опере и в Гётеборгском симфоническом оркестре.

Эмма Мейсснер ушла из жизни в 1942 году и была похоронена в Стокгольме.

Фильмография 
 Lili (1903)
 Den glada änkan (1907)
 Amerikaminnen (1908)
 Skilda tiders danser (1909)
 Filmdrottningen (1913)
 Hemslavinnor (1923)
 Falska miljonären (1931)
 Vi som går köksvägen (1932)
 Eva går ombord (1934)
 Intermezzo (1936)
 Sara lär sig folkvett (1937)
 Pappas pojke (1937)
 Familjen Andersson (1937)
 Stackars Ferdinand (bortklippt) (1941)
 Fåfängans marknad (1962)

Примечания

Ссылки 
 http://runeberg.org/hvar8dag/15/0374.html
 http://www.swedishmusicalheritage.com/composers/arlberg-fritz/
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12674
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9243
 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9244
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=7539

Актрисы театра Швеции
Певцы и певицы Швеции
Актрисы немого кино
Киноактрисы Швеции
Сопрано Швеции